Osoby:
 Adrian Gelberg - rumuński fizyk
 Andrzej Gelberg - polski dziennikarz
 Wilhelm Eberhard Gelberg - niemiecki polityk

Zobacz też:
 Beltz & Gelberg
 Gehlberg